Végh József (1903–?) író, újságíró, szerkesztő
Végh József (1910–1989) színész
Végh József (1912–1997) magyar nyelvész
Végh József (1914–1975) huszárhadnagy
Végh József (1925–2016) hollandiai magyar református lelkipásztor, festőművész
Végh József (1954) klinikai pszichológus, kriminálpszichológus

Jegyzetek